James Foley peut désigner :

 James Foley (1898-1969), joueur irlandais de cricket ;
 James Foley (1953-), réalisateur américain ;
 James Foley (1973-2014), journaliste américain.